Hoffeld kan syfta på:

Tyskland 

 Hoffeld, Holstein –kommun i Schleswig-Holstein, 
 Hoffeld, Ahrweiler – kommun i Landkreis Ahrweiler i Rheinland-Pfalz,